Robert Gardner – archeologo e fotografo britannico
Robert W. Gardner (1847-1887) – calciatore scozzese, di ruolo portiere
Robert Grosvenor Gardner (1925-2014) – antropologo e regista, direttore del Film Study Center all'Università di Harvard